Николай Нозиков:
 Нозиков, Николай Гаврилович (1839—1918?) — генерал-лейтенант по адмиралтейству, действительный статский советник.
 Нозиков, Николай Николаевич (1877—?) — морской офицер, участник Цусимского сражения, автор книг морской тематики.